Stahmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Stahmann (* 1967), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Dirk Stahmann (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Stahmann (1796–1862), deutscher Chirurg und Schriftsteller 
 Volker Stahmann (* 1964), deutscher Gewerkschaftler, Politiker (SPD) und Mitglied der Bremischen Bürgerschaft
Siehe auch:
 Stammann